Ицхо́ки — фамилия еврейского происхождения.

Носители 
 Ицхоки, Олег Евгеньевич (род. 1983) — российский и американский экономист, лауреат медали Дж. Б. Кларка.